Tierra de pasiones puede referirse a:

Cine y televisión 
 Tierra de pasiones (1943), película de José Benavides, hijo;
 Tierra de pasiones (2004), película dirigida por Jean Beaudoin;
 Tierra de pasiones (2006), telenovela estadounidense. producida por la cadena Telemundo;

Música 
 Tierra de pasiones (2006), banda sonora de la telenovela;

Véase también 
 Tierra, ;
 Pasiones, .